Arnold es un nombre propio de origen germánico, traducido al español como Arnaldo. Puede referirse a:

Localidades de Argentina 
Coronel Arnold, localidad de Santa Fe.

Localidades de Estados Unidos 
Arnold, lugar designado en el censo en California.
Arnold, lugar designado en el censo en Maryland.
Arnold, lugar designado en el censo en Minnesota.
Arnold, ciudad de Misuri.
Arnold, villa de Nebraska.
Arnold, ciudad de Pensilvania.
Arnold City, lugar designado en el censo en Pensilvania.
Arnold Line, lugar designado en el censo en Misisipi.
Municipio de Arnold, en Misuri.
Municipio de Arnold, en Nebraska.

Nombre 
 
 Arnold, nombre propio de varón:

Personajes 
 Arnold, personaje de "Oye Arnold!", serie animada estadounidense.
Arnold, personaje de la serie Diff'rent Strokes, conocida como Blanco y negro en México, Colombia, Perú, Argentina y algunos países de Hispanoamérica; Arnold en España y Uruguay y Arnold, el travieso en Venezuela
 Arnold Schwarzenegger (1947-), actor y político austriaco-estadounidense.

Software 

 Arnold, software de renderización.

Apellido 
 Arnold, apellido:

Personajes 
 Eduardo Arnold, político argentino.
 Ferdinand Christian Gustav Arnold, botánico y liquenólogo alemán.
 Malcolm Arnold, compositor inglés de música clásica, ganador de un Óscar por la banda sonora de El Puente sobre el Río Kwai.